

Astronomia 
 571 Dulcinea – asteroide della fascia principale
 Dulcinea – nome attribuito all'esopianeta Mu Arae c

Cinema 
 Dulcinea incantesimo d'amore (Dulcinea) – film del 1963 diretto da Vicente Escrivá

Letteratura 
 Dulcinea del Toboso – personaggio del romanzo Don Chisciotte della Mancia

Musica 
 Dulcinea – album di Eugenio Bennato del 1984
 Dulcinea – album dei Toad the Wet Sprocket del 1994

Lessico 
 Dulcinea – antonomasia per innamorata, amante